

Patronyme 

 Jean-Baptiste Bouchardon (1667-1742) sculpteur et architecte français ;
 Edmé Bouchardon (1698-1762), son fils, sculpteur français ;
 Jacques-Philippe Bouchardon (1711-1753), son frère, sculpteur français ;
 Pierre Bouchardon (1870-1950), magistrat français.

Toponyme 

 Rue Bouchardon, voie du  de Paris.